Булевар ослобођења (Београд), булевар у Београду.
 Булевар ослобођења (Нови Сад), булевар у Новом Саду.
 Булевар ослобођења (Гроцка), улица у Гроцкој.